Гапано́вич () — польская фамилия.

Носители фамилии 
 Гапанович, Виктор Яковлевич (1921—2009) — белорусский ученый в области оториноларингологии.
 Гапанович, Дмитрий Афанасьевич (1896—1952) — член Военного совета и заместитель по политической части командующего войсками МВО, генерал-лейтенант.
 Гапанович, Игорь Викторович (род. 1967) — советский и российский хоккеист с мячом.
 Гапанович, Валентин Александрович (род. 1955) — советский и российский инженер, главный инженер ОАО «РЖД» (2003—2017), президент НП «ОПЖТ» (с 2007).